Zaraza peut désigner :

Patronymes 
  (1775-1825) : militaire vénézuélien durant la Guerre d'indépendance du Venezuela.

Boisson 
 Au Mexique la zaraza est une boisson à base de jus de fruits.

Toponymes

Pedro Zaraza : l'une des 15 municipalités de l'État de Guárico ;
 Zaraza : chef-lieu de la municipalité de Pedro Zaraza dans l'État de Guárico ;
 Zaraza : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Pedro Zaraza dans l'État de Guárico.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme